Ел Гаруњал има више значења:

 Ел Гаруњал (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гаруњал, Сан Фелипе де Хесус (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику